Иван Додиг (Међугорје, СФРЈ, 2. јануар 1985) хрватски је тенисер, који је професионалну каријеру започео 2004. године.

Додиг је у другом колу Роџерс купа 2011. године победио Рафаела Надала резултатом 1:6, 7:6, 7:6 пошто се вратио у меч при резулату 1:6, 1:3 да би га у трећем колу елиминисао Јанко Типсаревић резултатом 1:6, 4:6.

Гренд слем финала

Парови: 4 (2:2)

Мешовити парови: 6 (4:2)

Финала завршног првенства сезоне

Парови: 1 (0:1)

Финала АТП мастерс 1000 серије

Парови: 10 (5:5)

Мечеви за олимпијске медаље

Парови: 1 (0:1)

АТП финала

Појединачно: 2 (1:1)

Парови: 40 (17:23)

Остала финала

Тимска такмичења: 2 (1:1)

Референце

Спољашње везе 

  
 Иван Додиг на сајту АТП 
 Иван Додиг на сајту ИТФ 
 Иван Додиг на сајту Дејвис купа 

Рођени 1985.
Међугорци
Хрватски тенисери
Победници гренд слем турнира у тенису — мушки парови
Победници гренд слем турнира у тенису — мешовити парови
Победници Отвореног првенства Аустралије у тенису
Победници Отвореног првенства Француске у тенису
Победници Вимблдонског турнира
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2012.
Хрватски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2012.
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2020.
Хрватски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2020.
Освајачи медаља на Летњим олимпијским играма 2020.
Освајачи олимпијских медаља у тенису
Освајачи сребрних олимпијских медаља за Хрватску
Хрвати у Босни и Херцеговини